Багой () може да се отнася за:

 Багой († 336 пр.н.е.), дворцов министър в Перийската империя
 Багой (управител), персийски управител на Юдея (5 век пр.н.е.)
 Багой (любимец) († сл. 324 пр.н.е.), танцьор и любимец в персийския двор

Багой е синоним за евнух.